Barend van Dam (golfer),  Nederlands amateurgolfer
 Barend van Dam (politicus), Eerste Kamerlid van 25 augustus 1970 tot 10 mei 1971